Дрифтвуд има више значења:
 Дрифтвуд (Тексас), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Дрифтвуд (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија